Gerd Wilhelm Hörning (* 2. Februar 1964 in Köln) ist ein deutscher Schachkomponist.

Gerd Wilhelm Hörning verfasst Artikel und Bücher über Studien, wobei er oft mit Gerhard Josten zusammenarbeitet. Zudem ist er Mitautor der DVD „Chronik des Computerschachs“. Seit 1999 komponiert er Studien, wovon mehr als 100 publiziert wurden.

Lösung:
1. Dg5–h6+ Kf8–e8
2. Dh6–e3+ Ke8–f8
3. De3–a3+ Kf8–g8
4. Da3–g3+ Kg8–f8
5. Dg3–b8+ Tc2–c8
6. Db8–d6+ Kf8–g8
7. Dd6–g3+ Kg8–f8
8. Kb6–b7! Tc1–c7+
9. Dg3xc7 Tc8xc7+
10. Kb7xc7 und Gewinn im Bauernendspiel.

Die andere Hauptvariante lautet 8. … Tc1–c2 9. Dg3–g7+ Kf8–e8 10. Dg7–g8+ Ke8–d7 11. Dg8xf7+ Kd7–d6 12. Df7–e7+ Kd6–d5 13. f6–f7, ebenfalls mit Gewinn.

Privates 
Gerd Wilhelm Hörning ist mit seiner Frau Dorothea verheiratet. Beruflich ist er als Orthopädie-Techniker tätig. Er ist Mitglied bei den Schachfreunden Rodenkirchen e.V.

Werke 
 Gerd Wilhelm Hörning und Gerhard Josten: Schach zwischen Krieg und Kunst, Neu-Jung-Verlag, 2004, ISBN 3-933648-25-4
 Gerd Wilhelm Hörning, Gerhard Josten, Martin Minski (und 21 weitere): Wege zu Schachstudien, Neu-Jung-Verlag, 2006, ISBN 3-933648-29-7
 Gerd Wilhelm Hörning: Im Traumland der Schachstudie Faszination auf 64 Feldern. Neu-Jung-Verlag, 2008, ISBN 978-3-933648-34-1

Weblinks 

 

Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1964
Mann